Osoby o tym nazwisku:
 Ryszard Tylewski – polski kajakarz, olimpijczyk
 Tadeusz Tylewski – polski kompozytor i dyrygent